Piedicolle ima više značenja:
 Piedicolle, Perugia
 Piedicolle, Rieti